Роджер Федерер победитель турнира.

Прошлогодний чемпион Давид Налбандян защищал свой прошлогодний титул и дошёл до полуфинала.

Посев 

 ' Роджер Федерер (Титул)
  Рафаэль Надаль (Полуфинал)
  Николай Давыденко (Группа)
  Иван Любичич (Группа)

<ol start="5">
  Энди Роддик ''(Группа)
  Томми Робредо ''(Группа)
  Давид Налбандян ''(Полуфинал)
  Джеймс Блейк (Финал)

 Ход турнира 

 Финальные раунды 

 Групповой раунд Золотистым выделены игроки, занявшие первые два места в своих группах''.

Красная группа 

Примечание: При равенстве выигранных и сыгранных матчей у трёх игроков главным критерием отбора является баланс выигранных и проигранных сетов, а затем геймов.

Золотая группа 

Примечание: При равенстве выигранных и сыгранных матчей у двух игроков главным критерием отбора является результат личных встреч.

Ссылки 
 Сетка турнира 

Tennis Masters Cup 2006